YNO steht für:
 Flughafen North Spirit Lake, Ontario, Kanada (IATA-Code)

yno steht für:
 Yong (Sprache), eine der Tai-Sprachen

Abkürzung